La Nationalliga A 1983/84 fue la 87.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Desempate por el título

Referencias 
 RSSSF

1984
Fútbol en 1983
Fútbol en 1984
Suiza en 1983
Suiza en 1984